Pseudomalacoceros arenincola är en ringmaskart som först beskrevs av Hartmann-Schröder 1959.  Pseudomalacoceros arenincola ingår i släktet Pseudomalacoceros och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
arenincola